Danse des heures peur faire référence à :

 La Danse des heures, un ballet inclus dans le troisième acte de l'opéra La Gioconda de Ponchielli, mettant en scène les heures ;
 La Danse des heures, un court-métrage de Walt Disney inclus dans le dessin animé Fantasia, présentant le ballet éponyme dans un film d'animation musical et humoristique